Деза:
 Деза — дезинформация.
 Деза, Мишель Мари (1939—2016) — советский и французский математик.